Iso Kuusijärvi kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Iso Kuusijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (9,06 ha)
Iso Kuusijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)

Finland
Iso Kuusijärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland, Finland) (Kuusijärvet),  (32,1 ha)

Se även
Kuusijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn